Le nom Pembina est un toponyme commun dans le nord-ouest de l'Amérique du Nord.  Il peut être dérivé du cri nîpiniminân  « baie d'été »  pour Viburnum trilobum ou Viburnum edule).

Pembina peut désigner :

Lieux 

 Pembina (Dakota du Nord)
 le comté de Pembina
 Pembina, ancienne circonscription fédérale de l'Alberta
 la Rivière Pembina (Alberta)
 la rivière Pembina (Manitoba-Dakota du Nord)

Références 

Homonymie de toponyme